

Сіяні гравчині

Гравчині, які вийшли в основну сітку

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Результати

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Тринадцятий кваліфаєр

Чотирнадцятий кваліфаєр

П'ятнадцятий кваліфаєр

Шістнадцятий кваліфаєр

Посилання 
 TOURNAMENT DETAILS 

Жінки, одиночний розряд, кваліфікація
US Open, жінки, одиночний розряд, кваліфікація